Мощёны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мощёны — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Мощёны — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Мощёны — деревня в Белёвском районе Тульской области.